Sennenberg kann stehen für:

Erhebungen:
 Sennenberg (Heitersberg) (702 m), Erhebung im Zuge des Bergrückens Heitersberg im Dreieck der Gemeinden Oberrohrdorf, Killwangen und Neuenhof, alle im Bezirk Baden, Kanton Aargau
 Sennenberg (Bühlertann) (424,0 m), Bergsporn zum Bühlertal südlich von Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Orte:
 Hintersennenberg, Siedlungsplatz der Gemeinde Wald, Bezirk Hinwil, Kanton Zürich
 Sennenberg (Killwangen), Weiler der Gemeinde Killwangen, Bezirk Baden, Kanton Aargau
 Vordersennenberg, Siedlungsplatz der Gemeinde Wald, Bezirk Hinwil, Kanton Zürich

eine Person:
 Marquard von Sennenberg, 1196–1205 Abt des Klosters Hirsau